Die Schmetterlingsschlacht steht für:
 Die Schmetterlingsschlacht (Theaterstück), Theaterstück (1894) von Hermann Sudermann
 Die Schmetterlingsschlacht (1924), deutscher Stummfilm von Franz Eckstein
 Die Schmetterlingsschlacht (1963), deutscher Fernsehfilm von Hans Dieter Schwarze